Ondaatje is de achternaam van:

 Quint Ondaatje (1758-1818), Nederlands advocaat en patriottenleider, vader van Pieter
 Pieter Philip Christiaan Ortmaer Ondaatje (1804-1841), majoor, officier in de Militaire Willems-Orde, zoon van Quint
 Kim Ondaatje, geboren Betty Jane Kimbark (1928), Canadees schilder en documentairemaker.
 Pearl Ondaatje, radiopresentatrice, pionier van Radio Ceylon, het oudste radiostation van Azië.
 Sir Philip Christopher Ondaatje (1933), Canadees/Sri Lankaans zakenman, filantroop en schrijver, familie van Pearl.
 Michael Ondaatje (1943), Canadees/Sri Lankaans schrijver, bekend van The English Patient, broer van Christopher.
 David Ondaatje (1960), Canadees filmmaker.

Ondaatje kan ook verwijzen naar:

 Ondaatje Prize, een jaarlijkse literatuurprijs uitgereikt door de Britse Royal Society of Literature, vernoemd naar Christopher Ondaatje, van 1967 tot 2003 de Winifred Holtby Memorial Prize genoemd naar Winifred Holtby.